Tout va très bien madame la marquise (Ray Ventura), een lied van Ray Ventura uit 1935
Tout va très bien madame la marquise (film), een Franse film uit 1936
Tout va très bien, Madame la Marquise, een boek van Paul Misraki, Charles-Joseph Pasquier, Henri Allum en Kitty Crowther uit 2001